12-й микрорайон может означать:
 12-й микрорайон — микрорайон в Актобе.
 12-й микрорайон — микрорайон в Сумгайыте.